Ел Паналито има више значења:

 Ел Паналито (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Паналито (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Паналито (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Паналито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику